Нове життя — українська політична партія
 Нове життя — аматорський футбольний клуб із села Андріївки Машівського району Полтавської області, Чемпіон ААФУ 2011 року

Засоби масової інформації 
 Нове життя — Броварська міська та районна газета.
 Нове життя — Здолбунівська районна газета.
 Нове життя — Любешівська районна газета.
 Нове життя — двотижневик русинів-українців Словаччини, друкований орган Союзу русинів-українців СР.

Села:
 Нове Життя — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Нове Життя — Вінницька область, Чернівецький район
 Нове Життя — Дніпропетровська область, Широківський район
 Нове Життя — Житомирська область, Коростенський район
 Нове Життя — Миколаївська область, Баштанський район
 Нове Життя — Київська область, Білоцерківський район
 Нове Життя — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Нове Життя — Черкаська область, Золотоніський район

 Нове Життя — колишнє село у Путивльському районі Сумської області.

Нове Життя — село, ПМР, Рибницький район